Citroën BX
Vitamina Bx
20075 1994 BX

Desambiguações de siglas